

Літтлтон — місто, штат Колорадо
 Літтлтон — місто, штат Мен
 Літтлтон — місто, штат Массачусетс
 Літтлтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Літтлтон — місто, штат Північна Кароліна
 Літтлтон — селище, штат Іллінойс
 Літтлтон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Літтлтон — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Інше 
 Клер Літтлтон () — вигаданий персонаж і одна з головних героїв телесеріалу «Загублені» (виробництво ABC).